Ета може да се отнася за:
 Ета (буква), буква от гръцката азбука
 ЕТА, баска политическа организация
 Ета (планина), планина в Гърция
 Ета Кил – звезда
 E200-E299 – списък с консерванти (Е-та)